Моалы — народ, описаный путешественником Гильомом де Рубруком в произведении «Путешествие в восточные страны», описывающем его путешествие по странам Монгольской (Татарской) империи (Великой Тартарии). Под этим именем следует понимать жителей, поданных и представителей воинского сословия Монгольской империи, монголов (татар), с которыми путешественник общался и взаимодействовал во время своего путешествия.

В 1253 году к ордынскому царевичу Сартаку через Константинополь прибыло посольство короля Людовика Французского во главе с монахом-францисканцем Гийомом де Рубруком. Князь Сартак благосклонно принял Гийома, но не стал вступать в переговоры, а перенаправил его к своему отцу, правившему в тот момент царю Батыю, основателю Золотой Орды. Один из приближённых Сартака посоветовал Гийому: «Не говорите, что наш господин — христианин, он не христианин, а „моал“, так как название „христианство“ представляется им названием какого-то народа. Они превознеслись до такой великой гордости, что хотя, может быть, сколько-нибудь веруют во Христа, однако не желают именоваться христианами, желая своё название, то есть моал».В переводе с древнемонгольского языка «моал» означает «божественный», «серебряный».«Мы, Моалы, — сказал он, — верим, что существует только Единый Бог, которым мы живём и которым умрем, и мы имеем к Нему открытое прямое сердце».

«Они не хотят называть себя татарами, так как татары другой народ, сами себя они называют моалами, то есть монголами». (Гильом де Рубрук, Путешествие в восточные страны, 1253).Одной из фонетических особенностей в монгольском языке является то, что средняя согласная в словах при произношении редуцируется, то есть заглушается, например: Каган — Каан, чем вероятно и было вызвано появление термина Моал у Гильома де Рубрука, как искажение от Могол или Монгол.

Примечания

Ссылки 
 
 

История Центральной Азии